|-
|(86751)||2000 GQ64|| align=right|16,2|| align=right|2,402|| align=right|0,191|| align=right|4,26|| align=right|3,722||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86752)||2000 GB66|| align=right|16,2|| align=right|2,377|| align=right|0,177|| align=right|0,68|| align=right|3,665||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86753)||2000 GK67|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,198|| align=right|2,32|| align=right|3,590||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86754)||2000 GS67|| align=right|15,8|| align=right|2,158|| align=right|0,157|| align=right|1,38|| align=right|3,169||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86755)||2000 GO68|| align=right|16,6|| align=right|2,252|| align=right|0,187|| align=right|5,26|| align=right|3,379||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86756)||2000 GV69|| align=right|15,2|| align=right|2,322|| align=right|0,155|| align=right|7,10|| align=right|3,539||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86757)||2000 GA70|| align=right|16,2|| align=right|2,357|| align=right|0,230|| align=right|4,63|| align=right|3,619||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86758)||2000 GV71|| align=right|15,7|| align=right|2,206|| align=right|0,129|| align=right|5,10|| align=right|3,276||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86759)||2000 GX72|| align=right|15,4|| align=right|2,364|| align=right|0,193|| align=right|2,11|| align=right|3,634||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86760)||2000 GQ75|| align=right|16,5|| align=right|2,415|| align=right|0,106|| align=right|1,34|| align=right|3,753||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86761)||2000 GR75|| align=right|16,0|| align=right|2,548|| align=right|0,132|| align=right|3,56|| align=right|4,066||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86762)||2000 GS75|| align=right|16,5|| align=right|2,311|| align=right|0,128|| align=right|2,71|| align=right|3,512||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86763)||2000 GH78|| align=right|16,0|| align=right|2,523|| align=right|0,048|| align=right|10,65|| align=right|4,006||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86764)||2000 GP78|| align=right|16,7|| align=right|2,292|| align=right|0,093|| align=right|4,55|| align=right|3,468||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86765)||2000 GC84|| align=right|15,6|| align=right|2,371|| align=right|0,117|| align=right|7,19|| align=right|3,651||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86766)||2000 GD84|| align=right|16,3|| align=right|2,344|| align=right|0,216|| align=right|5,85|| align=right|3,588||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86767)||2000 GX84|| align=right|15,4|| align=right|2,379|| align=right|0,127|| align=right|13,68|| align=right|3,669||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86768)||2000 GA86|| align=right|15,5|| align=right|2,363|| align=right|0,086|| align=right|4,24|| align=right|3,631||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86769)||2000 GE87|| align=right|15,4|| align=right|2,336|| align=right|0,271|| align=right|6,94|| align=right|3,570||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86770)||2000 GN87|| align=right|15,8|| align=right|2,279|| align=right|0,110|| align=right|5,97|| align=right|3,439||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86771)||2000 GS87|| align=right|15,7|| align=right|2,212|| align=right|0,142|| align=right|6,13|| align=right|3,288||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86772)||2000 GK88|| align=right|16,0|| align=right|2,279|| align=right|0,136|| align=right|7,74|| align=right|3,441||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86773)||2000 GT88|| align=right|15,2|| align=right|2,301|| align=right|0,160|| align=right|7,32|| align=right|3,489||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86774)||2000 GH89|| align=right|16,2|| align=right|2,412|| align=right|0,163|| align=right|5,51|| align=right|3,745||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86775)||2000 GL90|| align=right|15,1|| align=right|2,357|| align=right|0,130|| align=right|7,67|| align=right|3,619||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86776)||2000 GR91|| align=right|15,3|| align=right|2,406|| align=right|0,099|| align=right|9,27|| align=right|3,732||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86777)||2000 GV91|| align=right|15,3|| align=right|2,262|| align=right|0,191|| align=right|7,35|| align=right|3,401||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86778)||2000 GX91|| align=right|14,7|| align=right|2,316|| align=right|0,135|| align=right|7,15|| align=right|3,525||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86779)||2000 GG92|| align=right|16,5|| align=right|2,244|| align=right|0,119|| align=right|8,26|| align=right|3,362||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86780)||2000 GO92|| align=right|15,7|| align=right|2,287|| align=right|0,188|| align=right|1,98|| align=right|3,457||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86781)||2000 GT92|| align=right|15,6|| align=right|2,374|| align=right|0,146|| align=right|3,30|| align=right|3,657||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86782)||2000 GZ92|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,133|| align=right|3,42|| align=right|3,337||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86783)||2000 GX93|| align=right|16,0|| align=right|2,406|| align=right|0,135|| align=right|13,78|| align=right|3,732||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86784)||2000 GZ93|| align=right|16,6|| align=right|2,469|| align=right|0,245|| align=right|13,09|| align=right|3,879||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86785)||2000 GW94|| align=right|17,2|| align=right|2,450|| align=right|0,129|| align=right|0,60|| align=right|3,833||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86786)||2000 GS97|| align=right|16,3|| align=right|2,394|| align=right|0,234|| align=right|6,04|| align=right|3,703||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86787)||2000 GZ97|| align=right|15,3|| align=right|2,338|| align=right|0,163|| align=right|4,08|| align=right|3,573||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86788)||2000 GX98|| align=right|15,1|| align=right|2,252|| align=right|0,199|| align=right|5,48|| align=right|3,378||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86789)||2000 GD99|| align=right|15,5|| align=right|2,172|| align=right|0,191|| align=right|4,66|| align=right|3,200||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86790)||2000 GE100|| align=right|15,6|| align=right|2,278|| align=right|0,134|| align=right|2,63|| align=right|3,438||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86791)||2000 GN100|| align=right|16,0|| align=right|2,252|| align=right|0,084|| align=right|7,03|| align=right|3,380||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86792)||2000 GM103|| align=right|15,9|| align=right|2,333|| align=right|0,231|| align=right|4,13|| align=right|3,563||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86793)||2000 GF104|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,132|| align=right|9,01|| align=right|3,535||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86794)||2000 GL104|| align=right|14,9|| align=right|2,415|| align=right|0,240|| align=right|11,14|| align=right|3,753||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86795)||2000 GM105|| align=right|16,8|| align=right|2,336|| align=right|0,227|| align=right|2,78|| align=right|3,570||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86796)||2000 GY107|| align=right|16,1|| align=right|2,443|| align=right|0,131|| align=right|3,53|| align=right|3,819||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86797)||2000 GM108|| align=right|14,9|| align=right|2,232|| align=right|0,187|| align=right|5,78|| align=right|3,334||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86798)||2000 GW111|| align=right|15,1|| align=right|2,460|| align=right|0,143|| align=right|6,72|| align=right|3,857||MBA||3. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86799)||2000 GH112|| align=right|15,9|| align=right|2,235|| align=right|0,195|| align=right|4,76|| align=right|3,341||MBA||3. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86800)||2000 GG113|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,235|| align=right|4,23|| align=right|3,433||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86801)||2000 GJ113|| align=right|15,9|| align=right|2,426|| align=right|0,217|| align=right|1,65|| align=right|3,779||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86802)||2000 GY113|| align=right|15,9|| align=right|2,447|| align=right|0,072|| align=right|6,69|| align=right|3,828||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86803)||2000 GZ114|| align=right|15,8|| align=right|2,350|| align=right|0,100|| align=right|6,77|| align=right|3,602||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86804)||2000 GH115|| align=right|15,5|| align=right|2,415|| align=right|0,139|| align=right|6,67|| align=right|3,753||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86805)||2000 GR115|| align=right|16,5|| align=right|2,291|| align=right|0,205|| align=right|3,76|| align=right|3,466||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86806)||2000 GS115|| align=right|16,5|| align=right|2,405|| align=right|0,127|| align=right|3,70|| align=right|3,729||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86807)||2000 GE116|| align=right|15,6|| align=right|2,433|| align=right|0,154|| align=right|3,14|| align=right|3,795||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86808)||2000 GW116|| align=right|16,8|| align=right|2,390|| align=right|0,209|| align=right|6,87|| align=right|3,694||MBA||2. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86809)||2000 GC124|| align=right|15,2|| align=right|2,416|| align=right|0,065|| align=right|6,76|| align=right|3,755||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86810)||2000 GD124|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,173|| align=right|7,48|| align=right|3,532||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86811)||2000 GX124|| align=right|15,5|| align=right|2,335|| align=right|0,186|| align=right|5,43|| align=right|3,568||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86812)||2000 GB125|| align=right|15,6|| align=right|2,396|| align=right|0,190|| align=right|9,05|| align=right|3,709||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86813)||2000 GS131|| align=right|16,2|| align=right|2,277|| align=right|0,148|| align=right|6,66|| align=right|3,436||MBA||7. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86814)||2000 GB133|| align=right|16,7|| align=right|2,401|| align=right|0,202|| align=right|4,14|| align=right|3,719||MBA||13. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(86815)||2000 GL134|| align=right|15,3|| align=right|2,280|| align=right|0,217|| align=right|8,14|| align=right|3,441||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86816)||2000 GB135|| align=right|15,9|| align=right|2,292|| align=right|0,132|| align=right|9,18|| align=right|3,470||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86817)||2000 GY135|| align=right|16,1|| align=right|2,254|| align=right|0,123|| align=right|7,53|| align=right|3,383||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86818)||2000 GK136|| align=right|14,6|| align=right|2,463|| align=right|0,123|| align=right|8,38|| align=right|3,864||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86819)||2000 GK137|| align=right|17,4|| align=right|1,996|| align=right|0,507|| align=right|10,06|| align=right|2,820||APL PHA||13. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86820)||2000 GJ138|| align=right|16,4|| align=right|2,207|| align=right|0,051|| align=right|4,29|| align=right|3,278||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86821)||2000 GV138|| align=right|16,2|| align=right|2,246|| align=right|0,154|| align=right|7,17|| align=right|3,365||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86822)||2000 GY139|| align=right|15,9|| align=right|2,229|| align=right|0,195|| align=right|4,52|| align=right|3,326||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86823)||2000 GO140|| align=right|16,0|| align=right|2,382|| align=right|0,257|| align=right|9,74|| align=right|3,675||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86824)||2000 GS140|| align=right|16,7|| align=right|2,356|| align=right|0,172|| align=right|2,07|| align=right|3,615||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86825)||2000 GM141|| align=right|16,3|| align=right|2,353|| align=right|0,165|| align=right|7,59|| align=right|3,609||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86826)||2000 GG142|| align=right|16,2|| align=right|2,518|| align=right|0,173|| align=right|12,41|| align=right|3,994||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86827)||2000 GN145|| align=right|15,7|| align=right|2,338|| align=right|0,132|| align=right|7,03|| align=right|3,574||MBA||10. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86828)||2000 GR145|| align=right|16,4|| align=right|2,457|| align=right|0,113|| align=right|6,99|| align=right|3,851||MBA||11. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86829)||2000 GR146|| align=right|16,2|| align=right|1,463|| align=right|0,575|| align=right|14,40|| align=right|1,769||APL||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86830)||2000 GN147|| align=right|15,7|| align=right|2,254|| align=right|0,174|| align=right|4,00|| align=right|3,383||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86831)||2000 GT147|| align=right|16,5|| align=right|2,197|| align=right|0,212|| align=right|1,86|| align=right|3,256||MBA||2. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86832)||2000 GU152|| align=right|14,9|| align=right|2,438|| align=right|0,108|| align=right|4,72|| align=right|3,805||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86833)||2000 GZ153|| align=right|14,5|| align=right|2,401|| align=right|0,189|| align=right|6,53|| align=right|3,720||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86834)||2000 GY156|| align=right|15,5|| align=right|2,745|| align=right|0,067|| align=right|6,38|| align=right|4,548||MBA||6. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86835)||2000 GJ158|| align=right|15,6|| align=right|2,221|| align=right|0,155|| align=right|4,46|| align=right|3,309||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86836)||2000 GE160|| align=right|16,8|| align=right|2,263|| align=right|0,081|| align=right|3,18|| align=right|3,404||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86837)||2000 GH160|| align=right|15,6|| align=right|2,294|| align=right|0,189|| align=right|8,02|| align=right|3,475||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86838)||2000 GY161|| align=right|15,7|| align=right|2,368|| align=right|0,216|| align=right|7,18|| align=right|3,644||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86839)||2000 GD162|| align=right|16,0|| align=right|2,306|| align=right|0,182|| align=right|8,44|| align=right|3,501||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86840)||2000 GF162|| align=right|15,3|| align=right|2,310|| align=right|0,066|| align=right|7,57|| align=right|3,511||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86841)||2000 GC163|| align=right|15,2|| align=right|2,301|| align=right|0,206|| align=right|24,55|| align=right|3,489||MBA||9. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86842)||2000 GQ166|| align=right|16,0|| align=right|2,435|| align=right|0,155|| align=right|15,06|| align=right|3,799||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86843)||2000 GM168|| align=right|16,3|| align=right|2,447|| align=right|0,070|| align=right|7,04|| align=right|3,828||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86844)||2000 GW170|| align=right|15,9|| align=right|2,244|| align=right|0,182|| align=right|7,85|| align=right|3,361||MBA||5. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86845)||2000 GP172|| align=right|16,2|| align=right|2,288|| align=right|0,190|| align=right|5,24|| align=right|3,461||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86846)||2000 GC173|| align=right|16,1|| align=right|2,389|| align=right|0,099|| align=right|6,91|| align=right|3,691||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86847)||2000 GV174|| align=right|17,7|| align=right|2,279|| align=right|0,165|| align=right|0,61|| align=right|3,439||MBA||3. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86848)||2000 GL176|| align=right|16,2|| align=right|2,459|| align=right|0,194|| align=right|1,68|| align=right|3,856||MBA||2. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86849)||2000 GY179|| align=right|15,9|| align=right|2,232|| align=right|0,189|| align=right|4,62|| align=right|3,333||MBA||5. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86850)||2000 GA183|| align=right|15,9|| align=right|2,382|| align=right|0,154|| align=right|2,24|| align=right|3,676||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86851)||2000 HK|| align=right|17,2|| align=right|2,257|| align=right|0,169|| align=right|0,88|| align=right|3,390||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86852)||2000 HJ2|| align=right|15,8|| align=right|2,402|| align=right|0,051|| align=right|6,87|| align=right|3,721||MBA||25. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86853)||2000 HC5|| align=right|15,2|| align=right|2,348|| align=right|0,260|| align=right|13,20|| align=right|3,597||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86854)||2000 HF5|| align=right|15,8|| align=right|2,442|| align=right|0,165|| align=right|14,01|| align=right|3,816||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86855)||2000 HQ5|| align=right|16,1|| align=right|2,266|| align=right|0,123|| align=right|6,26|| align=right|3,410||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86856)||2000 HE9|| align=right|16,5|| align=right|2,456|| align=right|0,205|| align=right|1,25|| align=right|3,848||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86857)||2000 HW9|| align=right|15,7|| align=right|2,326|| align=right|0,139|| align=right|6,81|| align=right|3,546||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86858)||2000 HS11|| align=right|16,3|| align=right|2,304|| align=right|0,151|| align=right|3,85|| align=right|3,496||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86859)||2000 HU11|| align=right|16,1|| align=right|2,408|| align=right|0,096|| align=right|6,05|| align=right|3,736||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86860)||2000 HX11|| align=right|16,0|| align=right|2,326|| align=right|0,261|| align=right|2,49|| align=right|3,546||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86861)||2000 HA12|| align=right|16,4|| align=right|2,469|| align=right|0,130|| align=right|1,19|| align=right|3,878||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86862)||2000 HU13|| align=right|16,0|| align=right|2,569|| align=right|0,254|| align=right|6,87|| align=right|4,117||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86863)||2000 HY14|| align=right|16,3|| align=right|2,294|| align=right|0,180|| align=right|7,11|| align=right|3,474||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86864)||2000 HH16|| align=right|16,1|| align=right|2,357|| align=right|0,107|| align=right|5,45|| align=right|3,617||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86865)||2000 HV16|| align=right|16,5|| align=right|2,424|| align=right|0,183|| align=right|1,98|| align=right|3,773||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86866)||2000 HD18|| align=right|16,0|| align=right|2,471|| align=right|0,053|| align=right|4,29|| align=right|3,884||MBA||24. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86867)||2000 HU18|| align=right|15,4|| align=right|2,468|| align=right|0,103|| align=right|7,08|| align=right|3,877||MBA||25. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86868)||2000 HA20|| align=right|15,8|| align=right|2,302|| align=right|0,164|| align=right|6,65|| align=right|3,492||MBA||27. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86869)||2000 HF20|| align=right|16,5|| align=right|2,294|| align=right|0,258|| align=right|3,31|| align=right|3,474||MBA||29. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86870)||2000 HK20|| align=right|16,4|| align=right|2,294|| align=right|0,137|| align=right|5,72|| align=right|3,474||MBA||29. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86871)||2000 HA21|| align=right|16,3|| align=right|2,335|| align=right|0,214|| align=right|3,15|| align=right|3,567||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86872)||2000 HE21|| align=right|14,9|| align=right|2,422|| align=right|0,140|| align=right|7,62|| align=right|3,768||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86873)||2000 HH21|| align=right|14,9|| align=right|2,341|| align=right|0,083|| align=right|7,74|| align=right|3,580||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86874)||2000 HL21|| align=right|15,7|| align=right|2,296|| align=right|0,152|| align=right|4,72|| align=right|3,478||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86875)||2000 HN21|| align=right|15,1|| align=right|2,379|| align=right|0,114|| align=right|5,32|| align=right|3,669||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86876)||2000 HZ21|| align=right|16,1|| align=right|2,458|| align=right|0,072|| align=right|5,75|| align=right|3,852||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86877)||2000 HG22|| align=right|16,0|| align=right|2,533|| align=right|0,154|| align=right|12,18|| align=right|4,030||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86878)||2000 HD24|| align=right|17,7|| align=right|1,342|| align=right|0,619|| align=right|9,49|| align=right|1,554||APL||30. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(86879)||2000 HS25|| align=right|16,5|| align=right|2,458|| align=right|0,185|| align=right|1,94|| align=right|3,852||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86880)||2000 HE26|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,243|| align=right|3,10|| align=right|3,578||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86881)||2000 HD27|| align=right|15,3|| align=right|2,305|| align=right|0,122|| align=right|6,66|| align=right|3,499||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86882)||2000 HE27|| align=right|16,0|| align=right|2,367|| align=right|0,153|| align=right|5,43|| align=right|3,640||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86883)||2000 HH27|| align=right|15,2|| align=right|2,444|| align=right|0,228|| align=right|11,10|| align=right|3,820||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86884)||2000 HJ27|| align=right|14,9|| align=right|2,450|| align=right|0,166|| align=right|5,59|| align=right|3,833||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86885)||2000 HU27|| align=right|14,7|| align=right|2,307|| align=right|0,168|| align=right|22,68|| align=right|3,504||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86886)||2000 HR29|| align=right|15,1|| align=right|2,460|| align=right|0,121|| align=right|5,78|| align=right|3,857||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86887)||2000 HV29|| align=right|15,7|| align=right|2,446|| align=right|0,089|| align=right|5,21|| align=right|3,825||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86888)||2000 HB30|| align=right|15,6|| align=right|2,414|| align=right|0,189|| align=right|9,32|| align=right|3,750||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86889)||2000 HF30|| align=right|16,6|| align=right|2,428|| align=right|0,309|| align=right|10,85|| align=right|3,782||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86890)||2000 HN31|| align=right|15,9|| align=right|2,170|| align=right|0,129|| align=right|3,24|| align=right|3,195||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86891)||2000 HK32|| align=right|16,4|| align=right|2,351|| align=right|0,114|| align=right|4,10|| align=right|3,604||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86892)||2000 HQ32|| align=right|16,6|| align=right|2,238|| align=right|0,208|| align=right|4,00|| align=right|3,348||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86893)||2000 HK33|| align=right|15,5|| align=right|2,519|| align=right|0,152|| align=right|1,19|| align=right|3,996||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86894)||2000 HJ34|| align=right|15,1|| align=right|2,237|| align=right|0,220|| align=right|5,41|| align=right|3,345||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86895)||2000 HW34|| align=right|15,6|| align=right|2,373|| align=right|0,091|| align=right|8,69|| align=right|3,656||MBA||25. april 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(86896)||2000 HP37|| align=right|15,3|| align=right|2,437|| align=right|0,252|| align=right|14,22|| align=right|3,803||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86897)||2000 HK39|| align=right|15,9|| align=right|2,318|| align=right|0,148|| align=right|7,82|| align=right|3,529||MBA||29. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86898)||2000 HE40|| align=right|16,0|| align=right|2,470|| align=right|0,201|| align=right|3,55|| align=right|3,882||MBA||30. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86899)||2000 HQ40|| align=right|15,1|| align=right|2,460|| align=right|0,110|| align=right|5,89|| align=right|3,858||MBA||28. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86900)||2000 HM42|| align=right|15,6|| align=right|2,492|| align=right|0,040|| align=right|3,66|| align=right|3,933||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86901)||2000 HW44|| align=right|15,9|| align=right|2,271|| align=right|0,173|| align=right|3,83|| align=right|3,422||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86902)||2000 HQ45|| align=right|14,9|| align=right|2,426|| align=right|0,196|| align=right|3,88|| align=right|3,778||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86903)||2000 HK46|| align=right|16,2|| align=right|2,309|| align=right|0,125|| align=right|6,47|| align=right|3,508||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86904)||2000 HM46|| align=right|15,0|| align=right|2,756|| align=right|0,149|| align=right|9,46|| align=right|4,574||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86905)||2000 HT46|| align=right|14,8|| align=right|3,223|| align=right|0,103|| align=right|7,15|| align=right|5,786||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86906)||2000 HZ46|| align=right|14,6|| align=right|3,034|| align=right|0,053|| align=right|10,19|| align=right|5,283||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86907)||2000 HB47|| align=right|15,5|| align=right|2,259|| align=right|0,197|| align=right|2,93|| align=right|3,395||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86908)||2000 HD48|| align=right|16,3|| align=right|2,587|| align=right|0,051|| align=right|1,44|| align=right|4,159||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86909)||2000 HH48|| align=right|16,0|| align=right|2,417|| align=right|0,287|| align=right|0,89|| align=right|3,757||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86910)||2000 HM48|| align=right|16,3|| align=right|2,339|| align=right|0,127|| align=right|6,27|| align=right|3,576||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86911)||2000 HE50|| align=right|15,5|| align=right|2,254|| align=right|0,212|| align=right|6,02|| align=right|3,382||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86912)||2000 HN50|| align=right|15,6|| align=right|2,439|| align=right|0,198|| align=right|2,38|| align=right|3,809||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86913)||2000 HE51|| align=right|15,7|| align=right|2,317|| align=right|0,187|| align=right|3,97|| align=right|3,527||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86914)||2000 HG51|| align=right|15,7|| align=right|2,331|| align=right|0,286|| align=right|3,70|| align=right|3,559||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86915)||2000 HV51|| align=right|16,1|| align=right|2,305|| align=right|0,140|| align=right|7,88|| align=right|3,499||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86916)||2000 HG54|| align=right|16,1|| align=right|2,300|| align=right|0,150|| align=right|3,39|| align=right|3,487||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86917)||2000 HT54|| align=right|15,1|| align=right|2,336|| align=right|0,142|| align=right|6,41|| align=right|3,570||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86918)||2000 HY54|| align=right|16,6|| align=right|2,394|| align=right|0,193|| align=right|3,14|| align=right|3,703||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86919)||2000 HE56|| align=right|14,3|| align=right|2,679|| align=right|0,071|| align=right|12,66|| align=right|4,383||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86920)||2000 HM56|| align=right|15,7|| align=right|2,488|| align=right|0,143|| align=right|4,38|| align=right|3,923||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86921)||2000 HV56|| align=right|15,6|| align=right|2,293|| align=right|0,187|| align=right|4,67|| align=right|3,471||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86922)||2000 HZ56|| align=right|15,5|| align=right|2,222|| align=right|0,212|| align=right|6,58|| align=right|3,312||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86923)||2000 HV58|| align=right|16,0|| align=right|2,356|| align=right|0,251|| align=right|10,31|| align=right|3,616||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86924)||2000 HG59|| align=right|15,6|| align=right|2,510|| align=right|0,050|| align=right|2,97|| align=right|3,977||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86925)||2000 HO59|| align=right|15,2|| align=right|2,515|| align=right|0,100|| align=right|13,03|| align=right|3,989||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86926)||2000 HN60|| align=right|15,5|| align=right|2,442|| align=right|0,247|| align=right|12,85|| align=right|3,816||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86927)||2000 HH61|| align=right|16,0|| align=right|2,280|| align=right|0,200|| align=right|6,20|| align=right|3,443||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86928)||2000 HJ62|| align=right|16,2|| align=right|2,526|| align=right|0,147|| align=right|1,32|| align=right|4,015||MBA||25. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86929)||2000 HL65|| align=right|17,2|| align=right|2,360|| align=right|0,165|| align=right|7,16|| align=right|3,624||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86930)||2000 HO65|| align=right|16,6|| align=right|2,385|| align=right|0,185|| align=right|3,40|| align=right|3,683||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86931)||2000 HV65|| align=right|15,5|| align=right|2,254|| align=right|0,180|| align=right|6,92|| align=right|3,383||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86932)||2000 HY65|| align=right|16,3|| align=right|2,368|| align=right|0,230|| align=right|5,74|| align=right|3,644||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86933)||2000 HB66|| align=right|15,2|| align=right|2,547|| align=right|0,143|| align=right|4,68|| align=right|4,065||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86934)||2000 HY66|| align=right|16,7|| align=right|2,306|| align=right|0,243|| align=right|2,75|| align=right|3,501||MBA||27. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86935)||2000 HO69|| align=right|16,7|| align=right|2,436|| align=right|0,172|| align=right|2,93|| align=right|3,800||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86936)||2000 HZ69|| align=right|15,7|| align=right|2,286|| align=right|0,165|| align=right|4,91|| align=right|3,455||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86937)||2000 HB70|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,198|| align=right|4,85|| align=right|3,363||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86938)||2000 HK70|| align=right|16,6|| align=right|2,474|| align=right|0,131|| align=right|1,86|| align=right|3,891||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86939)||2000 HV70|| align=right|15,9|| align=right|2,466|| align=right|0,155|| align=right|4,27|| align=right|3,872||MBA||26. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86940)||2000 HJ71|| align=right|15,9|| align=right|2,266|| align=right|0,169|| align=right|6,31|| align=right|3,409||MBA||24. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86941)||2000 HY71|| align=right|15,3|| align=right|2,376|| align=right|0,276|| align=right|10,12|| align=right|3,662||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86942)||2000 HD72|| align=right|16,6|| align=right|2,346|| align=right|0,217|| align=right|2,80|| align=right|3,592||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86943)||2000 HA77|| align=right|16,8|| align=right|2,371|| align=right|0,162|| align=right|3,42|| align=right|3,651||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86944)||2000 HN81|| align=right|15,6|| align=right|2,300|| align=right|0,217|| align=right|24,95|| align=right|3,489||MBA||29. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86945)||2000 HE85|| align=right|14,7|| align=right|2,208|| align=right|0,092|| align=right|9,24|| align=right|3,280||MBA||29. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86946)||2000 HG85|| align=right|14,5|| align=right|2,416|| align=right|0,020|| align=right|6,23|| align=right|3,755||MBA||29. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86947)||2000 HV85|| align=right|16,2|| align=right|2,313|| align=right|0,105|| align=right|7,47|| align=right|3,518||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86948)||2000 HK86|| align=right|15,7|| align=right|2,339|| align=right|0,190|| align=right|6,07|| align=right|3,577||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86949)||2000 HE87|| align=right|16,1|| align=right|2,319|| align=right|0,071|| align=right|8,13|| align=right|3,530||MBA||30. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(86950)||2000 HC88|| align=right|16,0|| align=right|2,337|| align=right|0,171|| align=right|3,71|| align=right|3,572||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86951)||2000 HL88|| align=right|16,6|| align=right|2,272|| align=right|0,172|| align=right|4,96|| align=right|3,424||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86952)||2000 HT89|| align=right|15,6|| align=right|2,240|| align=right|0,164|| align=right|5,60|| align=right|3,352||MBA||29. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86953)||2000 HS91|| align=right|16,5|| align=right|2,359|| align=right|0,197|| align=right|6,59|| align=right|3,622||MBA||30. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86954)||2000 HF96|| align=right|16,5|| align=right|2,288|| align=right|0,129|| align=right|7,54|| align=right|3,461||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86955)||2000 HK96|| align=right|15,7|| align=right|2,262|| align=right|0,121|| align=right|6,93|| align=right|3,402||MBA||28. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86956)||2000 HD97|| align=right|17,1|| align=right|2,280|| align=right|0,170|| align=right|7,92|| align=right|3,441||MBA||27. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86957)||2000 HB101|| align=right|16,7|| align=right|2,534|| align=right|0,210|| align=right|3,30|| align=right|4,032||MBA||25. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(86958)||2000 JQ|| align=right|16,3|| align=right|2,310|| align=right|0,208|| align=right|5,06|| align=right|3,509||MBA||1. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86959)||2000 JG1|| align=right|15,6|| align=right|2,280|| align=right|0,155|| align=right|24,50|| align=right|3,441||MBA||2. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86960)||2000 JM1|| align=right|15,3|| align=right|2,244|| align=right|0,167|| align=right|7,06|| align=right|3,361||MBA||1. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86961)||2000 JO1|| align=right|15,5|| align=right|2,316|| align=right|0,196|| align=right|4,43|| align=right|3,525||MBA||1. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86962)||2000 JN2|| align=right|15,8|| align=right|2,280|| align=right|0,255|| align=right|21,56|| align=right|3,441||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86963)||2000 JS2|| align=right|16,5|| align=right|2,318|| align=right|0,081|| align=right|6,78|| align=right|3,528||MBA||1. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86964)||2000 JV2|| align=right|16,0|| align=right|2,380|| align=right|0,324|| align=right|7,67|| align=right|3,671||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86965)||2000 JD6|| align=right|13,7|| align=right|2,584|| align=right|0,207|| align=right|37,15|| align=right|4,152||MBA||2. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86966)||2000 JP8|| align=right|15,3|| align=right|2,585|| align=right|0,111|| align=right|30,08|| align=right|4,155||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86967)||2000 JB9|| align=right|16,4|| align=right|2,458|| align=right|0,216|| align=right|5,85|| align=right|3,852||MBA||1. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86968)||2000 JW10|| align=right|15,7|| align=right|2,518|| align=right|0,109|| align=right|3,46|| align=right|3,996||MBA||2. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86969)||2000 JN11|| align=right|15,8|| align=right|2,231|| align=right|0,227|| align=right|4,96|| align=right|3,332||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86970)||2000 JW11|| align=right|15,8|| align=right|2,251|| align=right|0,177|| align=right|2,63|| align=right|3,377||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86971)||2000 JG13|| align=right|16,8|| align=right|2,361|| align=right|0,235|| align=right|0,62|| align=right|3,628||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86972)||2000 JM13|| align=right|16,1|| align=right|2,358|| align=right|0,186|| align=right|2,65|| align=right|3,621||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86973)||2000 JS14|| align=right|15,9|| align=right|2,338|| align=right|0,172|| align=right|1,81|| align=right|3,573||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86974)||2000 JH15|| align=right|16,1|| align=right|2,374|| align=right|0,211|| align=right|4,39|| align=right|3,657||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86975)||2000 JZ16|| align=right|16,5|| align=right|2,319|| align=right|0,187|| align=right|2,43|| align=right|3,532||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86976)||2000 JJ17|| align=right|15,6|| align=right|2,354|| align=right|0,118|| align=right|4,18|| align=right|3,611||MBA||5. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86977)||2000 JQ17|| align=right|15,9|| align=right|2,254|| align=right|0,095|| align=right|4,70|| align=right|3,384||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86978)||2000 JT18|| align=right|15,3|| align=right|2,568|| align=right|0,240|| align=right|13,39|| align=right|4,115||MBA||3. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86979)||2000 JW19|| align=right|15,9|| align=right|2,323|| align=right|0,131|| align=right|6,19|| align=right|3,539||MBA||6. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86980)||2000 JT22|| align=right|16,1|| align=right|2,351|| align=right|0,232|| align=right|2,23|| align=right|3,603||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86981)||2000 JM24|| align=right|15,0|| align=right|2,467|| align=right|0,130|| align=right|5,50|| align=right|3,875||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86982)||2000 JG25|| align=right|15,0|| align=right|2,258|| align=right|0,158|| align=right|6,79|| align=right|3,392||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86983)||2000 JA26|| align=right|15,4|| align=right|2,363|| align=right|0,094|| align=right|6,46|| align=right|3,633||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86984)||2000 JF26|| align=right|15,7|| align=right|2,442|| align=right|0,042|| align=right|8,64|| align=right|3,816||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86985)||2000 JU29|| align=right|15,5|| align=right|2,329|| align=right|0,167|| align=right|3,97|| align=right|3,554||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86986)||2000 JM30|| align=right|15,8|| align=right|2,368|| align=right|0,128|| align=right|3,91|| align=right|3,642||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86987)||2000 JW30|| align=right|16,2|| align=right|2,307|| align=right|0,107|| align=right|4,02|| align=right|3,504||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86988)||2000 JB31|| align=right|15,4|| align=right|2,554|| align=right|0,098|| align=right|7,37|| align=right|4,082||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86989)||2000 JO32|| align=right|15,5|| align=right|2,476|| align=right|0,207|| align=right|8,81|| align=right|3,896||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86990)||2000 JJ34|| align=right|15,5|| align=right|2,346|| align=right|0,154|| align=right|6,79|| align=right|3,593||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86991)||2000 JX34|| align=right|15,8|| align=right|2,333|| align=right|0,256|| align=right|1,00|| align=right|3,563||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86992)||2000 JN35|| align=right|15,7|| align=right|2,245|| align=right|0,204|| align=right|5,05|| align=right|3,363||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86993)||2000 JH36|| align=right|15,8|| align=right|2,312|| align=right|0,241|| align=right|4,43|| align=right|3,515||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86994)||2000 JP36|| align=right|15,9|| align=right|2,351|| align=right|0,178|| align=right|1,93|| align=right|3,605||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86995)||2000 JG37|| align=right|15,3|| align=right|2,439|| align=right|0,169|| align=right|3,08|| align=right|3,809||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86996)||2000 JM37|| align=right|15,7|| align=right|2,528|| align=right|0,260|| align=right|6,07|| align=right|4,020||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86997)||2000 JQ37|| align=right|16,1|| align=right|2,362|| align=right|0,215|| align=right|2,68|| align=right|3,628||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86998)||2000 JG39|| align=right|16,1|| align=right|2,285|| align=right|0,101|| align=right|6,60|| align=right|3,453||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(86999)||2000 JG40|| align=right|16,7|| align=right|2,554|| align=right|0,218|| align=right|3,44|| align=right|4,080||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(87000)||2000 JE43|| align=right|16,0|| align=right|2,622|| align=right|0,140|| align=right|5,16|| align=right|4,244||MBA||7. maj 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov